Макс Вальтер Гюльшторф (; , ,  — , ) — немецкий киноактёр комического жанра. За свою жизнь снялся в 153 картинах.

Жизнь 
Макс Гюльшторф обучался актёрскому мастерству у придворного актера Георга Линка. С 1900 года играл в различных провинциальных театрах. После непродолжительного выступления на сцене в Рудольштадте Макс перешел в 1908 году в Котбусский театр в Бранденбурге, где выступал до 1911 года.
В 1911 году Гюльшторф переехал в Берлин в театр имени Шиллера. В 1915 году он перешел к Максу Рейнхардту в Немецкий театр. Главным его амплуа было исполнение комических ролей. В 1923 году он отправился в Вену в театр в Иозефштадте, где работал в качестве не только актера, но и режиссёра.

В 1916 году Макс Гюльшторф начал свою карьеру в немецком немом кино в фильме Рихарда Освальда «Зловещий дом». Карьера продлилась три десятилетия и насчитывала участие в 153 кинофильма, хотя и участвовал Гюльшторф в основном в эпизодах. Он играл, прежде всего, простых обывателей, мелких служащих всех видов, в частности, должностных лиц. В экранизации литературной пьесы Генриха фон Клейста «Разбитый кувшин» (1937) он был партнером Эмиля Яннингса, в «Пунше со жжёным сахаром» (1944) играл начальника инспекции школы. Одним из его величайших киновоплощений явилась роль школьного учителя Гольвица, опасающегося за свою репутацию в фарсе «Похищение сабинянок» (1936). В июле 1947 года немецкий журнал «Шпигель» дал краткую характеристику его творчества.

Макс Гюльшторф умер от пневмонии в 1947 году и был похоронен в специальной могиле на Лихтенрадском протестантском кладбище.

Фильмография

Примечания 

Актёры Германии
Комики Германии
Умершие от пневмонии
Похороненные в Берлине